František Vaculík (ur. 18 września 1984) – czeski skoczek narciarski, a następnie trener tej dyscypliny sportu. Trzykrotny uczestnik mistrzostw świata juniorów (1999, 2000 i 2001) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2001). Medalista mistrzostw Czech. Od sezonu 2020/21 trener męskiej reprezentacji Czech w skokach narciarskich, wcześniej prowadził też kobiecą kadrę tego kraju.

Jego młodszy brat, Ondřej Vaculík, również był skoczkiem narciarskim.

Życiorys 
W sierpniu 1997 zajął w Garmisch-Partenkirchen piąte miejsce w nieoficjalnych letnich mistrzostwach świata dzieci (kategoria do lat 14). W styczniu 1999 w Reit im Winkl zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się na 82. pozycji. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w marcu 2000 w Harrachovie, gdzie był 22. W zawodach tej rangi, zarówno w zimowej, jak i letniej edycji, w latach 1999–2007 startował ponad 60 razy, punkty zdobywając dwunastokrotnie. Najlepszy rezultat osiągnął 26 lutego 2005 w Iron Mountain, gdzie w słabo obsadzonym (sklasyfikowano 32 skoczków) konkursie zajął 17. lokatę (po serii otwierającej zmagania był dziewiąty).

Trzykrotnie brał udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie wystartował tylko w 1999, gdy w tych zmaganiach był 62., a drużynowo zajął siódmą lokatę. Z kolei zarówno w 2000, jak i 2001 startował tylko w konkursach drużynowych, zajmując z czeską reprezentacją odpowiednio piątą (2000) i dziewiątą (2001) pozycję. W 2001 wystartował też na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Vuokatti, gdzie indywidualnie był 36., a w drużynie siódmy.

Do rywalizacji w zawodach Pucharu Świata przystępował w sumie pięciokrotnie – 11 stycznia 2011 w Libercu odpadł w kwalifikacjach, 10 grudnia 2005 w Harrachovie był 46., a dzień później odpadł w kwalifikacjach, 13 stycznia 2007 w Vikersund zajął 41. lokatę, a 7 lutego 2007 w Klingenthal odpadł w kwalifikacjach. 18 marca 2007 po raz ostatni w karierze wystąpił w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS, zajmując w Zakopanem 42. pozycję w konkursie Pucharu Kontynentalnego.

W marcu 2004 zdobył srebrny medal mistrzostw Czech w konkursie drużynowym na skoczni dużej. Jest rekordzistą kilku mniejszych skoczni – między innymi K40 w kompleksie Čerťák w Harrachovie (w 1999 uzyskał na niej odległość 43,5 metra), K40 w kompleksie Winterbergschanzen w Auerbach (41 metrów w 2005) czy K15 w kompleksie Baptist-Kitzlinger-Schanze w Rastbüchl (17 metrów w 1995).

Po sezonie 2006/07, w wieku niespełna 23 lat zakończył karierę skoczka narciarskiego. Później pracował m.in. jako serwismen męskiej reprezentacji Czech, asystent trenera męskiej kadry, główny trener kobiecej kadry Czech czy trener w klubie Ski Klub Harrachov. Po zakończeniu studiów na Uniwersytecie Karola w Pradze wyjechał do Niemiec, gdzie przez trzy lata pracował jako trener w klubie z Rastbüchl. W 2019 powrócił do ojczystego kraju. W sezonie 2019/20 prowadził czeską kadrę juniorską, a po jego zakończeniu objął reprezentację seniorską.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Czescy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1984